Brekk János (1957. július 28. –) magyar labdarúgóedző.

Források 
Brekk János adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1957-ben született személyek
Magyar labdarúgóedzők
Élő személyek
A Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzői